Sezon 1982/83 2. Fußball-Bundesligi – 9. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną Bundesligi. Cztery ostatnie drużyny spadały do Amateur-Oberligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 1982/83 występowało 20 drużyn.
 
 * TSV 1860 Monachium (4 miejsce) nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze i w sezonie 1982/83 będzie występował w Amateur-Oberlidze Bayern (trzeci poziom rozgrywek), dzięki czemu SG Wattenscheid 09 utrzymał się w 2. Bundeslidze.

Tabela 

 SV Waldhof Mannheim i Kickers Offenbach awansowały do Bundesligi 1983/84.
 Bayer 05 Uerdingen wygrał swoje mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1983/84.
 TuS Schloß Neuhaus, FSV Frankfurt, SpVgg Fürth i FC Augsburg spadły do Amateur-Oberligi 1983/84.

Baraż o awans do Bundesligi 

 FC Schalke 04 przegrało mecze barażowe i spadło do 2. Fußball-Bundesligi 1983/84.
 Bayer 05 Uerdingen wygrał mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1983/84.

Baraż o awans do 2. Fußball-Bundesligi

Grupa Nord 

 Rot-Weiss Oberhausen i SC Charlottenburg awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1983/84.
 SC Eintracht Hamm i FC St. Pauli pozostały w Amateur-Oberlidze 1983/84.

Grupa Süd 

 SSV Ulm 1846 i 1. FC Saarbrücken awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1983/84.
 VfR Bürstadt i SpVgg Unterhaching pozostały w Amateur-Oberlidze 1983/84.

Zobacz też 
 Bundesliga 1982/83
 Amateur-Oberliga 1982/83

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1982 w piłce nożnej
1983 w piłce nożnej
1982 w Niemczech
1983 w Niemczech